Franklintown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Franklintown (Florida)
 Franklintown (Maryland)
 Franklintown (Pennsylvania)
 Franklintown (West Virginia)